Joesten ist der Familienname folgender Personen:

 Aga Joesten (1912–1996), deutsche Opernsängerin (Sopran) 
 Heinrich Joseph Joesten (1763–1829), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker 
 Joachim Joesten (1907–1975), deutsch-amerikanischer Journalist und Bestseller-Autor
 Joseph Joesten (1850–1909), deutscher Staatsbeamter und Schriftsteller